Mint ("menta" in lingua inglese) può indicare:

Informatica 
 MiNT is Now TOS – software libero
 Mint.com – sito internet finanziario
 Linux Mint – distribuzione GNU/Linux per personal computer
 Linux Mint Debian Edition – distribuzione GNU/Linux per personal computer sviluppata dagli stessi sviluppatori di Linux Mint

Musica 
 Mint – cantante tailandese
 Mint – gruppo musicale belga
 Mint Records – etichetta discografica canadese
 Mint – album di Meiko Nakahara del 1983
 Mint – album di Alice Merton del 2019

Altro 
 Mint – fiume della Cumbria, in Inghilterra
 Mint – quotidiano indiano
 Mint – ristorante di Dublino, in Irlanda
 Mint 400 – gara automobilistica e motociclistica
 MINT – sigla della Minor International, compagnia alberghiera
 Royal Mint – organismo autorizzato a coniare le monete nel Regno Unito
 Mint Camera – azienda fotografica di Hong Kong
 Mint Aizawa – personaggio della serie a fumetti Tokyo Mew Mew - Amiche vincenti

Pagine correlate 
The Mint
Minty